National Soccer League (2001–02) – dwudziesta szósta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym szóstym sezonie wystąpiło 13 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Sydney Olympic Sharks, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Perth Glory.

Uczestnicy sezonu 2001-2002  
Adelaide City
Brisbane Strikers
Football Kingz FC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle United FC
Northern Spirit FC
Parramatta Power
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney Olympic Sharks
Sydney United
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2000–01, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2000–01.
c) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.

Seria finałowa

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 2002

Sydney Olympic Sharks DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Fernando Rech (Brisbane Strikers)
Trener roku: Ian Crook (Newcastle United)

Przypisy

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 8 kwietnia 2011].

National Soccer League
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Australii
2002 w Australii